Сарма́тов — русская, российская фамилия (или псевдоним),

Известные носители 
 Сарматов, Михаил Иванович (1888 — 1960) — русский и советский инженер-конструктор, профессор, создатель первого отечественного торфяного комбайна.
 Сарматов, Станислав Францевич (настоящая фамилия Опеньхо́вский, 1873 — 1938) — российский, украинский и американский эстрадный артист, куплетист, литератор, режиссёр, антрепренёр, один из самых высокооплачиваемых и состоятельных артистов российской эстрады до 1917 года.

См. также 
 Сарматы
 Сармат
 Сарматский
 Сарматская культура
 Сарматизм